|- align="center"
|align="left"| Giulio Cabianca
|1958-1960
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Phil Cade
|1959
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alex Caffi
|1986-1991
|0
|75
|56
|0
|0
|0
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| John Campbell-Jones
|1962-1963
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Adrián Campos
|1987-1988
|0
|21
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| John Cannon
|1971
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eitel Cantoni
|1952
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Cantrell
|1950
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ivan Capelli
|1985-1993
|0
|98
|93
|0
|0
|3
|0
|31
|- align="center"
|align="left"| Piero Carini
|1952-1953
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Duane Carter
|1950-1955, 1959-1960
|0
|8
|8
|0
|0
|1
|0
|6,5
|- align="center"
|align="left"| Eugenio Castellotti
|1955-1957
|0
|14
|14
|3
|0
|3
|0
|19,5
|- align="center"
|align="left"| Johnny Cecotto
|1983-1984
|0
|23
|18
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Andrea de Cesaris
|1980-1994
|0
|214
|208
|1
|0
|5
|1
|59
|- align="center"
|align="left"| François Cevert
|1970-1973
|0
|47
|46
|0
|1
|13
|2
|89
|- align="center"
|align="left"| Eugene Chaboud
|1950-1951
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Jay Chamberlain
|1962
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alain de Changy
|1959
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Colin Chapman
|1956
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Dave Charlton
|1965, 1967-1968, 1970-1975
|0
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pedro Matos Chaves
|1991
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Cheesbourg
|1957-1959
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eddie Cheever
|1978, 1980-1989
|0
|143
|132
|0
|0
|9
|0
|70
|- align="center"
|align="left"| Andrea Chiesa
|1992
|0
|10
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Max Chilton
|-
|0
|35
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ettore Chimeri
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Louis Chiron
|1950-1951, 1953,  1955-1956, 1958
|0
|19
|15
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Joie Chitwood
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Bob Christie
|1956-1960
|0
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnny Claes
|1950-1953, 1955
|0
|25
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Clapham
|1965
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jim Clark
|1960-1968
|21963, 1965
|73
|72
|33
|25
|32
|27
|247
|- align="center"
|align="left"| Kevin Cogan
|1980-1981
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter Collins
|1952-1958
|0
|35
|32
|0
|3
|9
|1
|48,5
|- align="center"
|align="left"| Bernard Collomb
|1961-1964
|0
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alberto Colombo
|1978
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Érik Comas
|1991-1994
|0
|63
|59
|0
|0
|0
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Franco Comotti
|1950, 1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| George Connor
|1950-1952
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| George Constantine
|1959
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| John Cordts
|1969
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Coulthard
|-
|0
|247
|246
|12
|13
|62
|18
|535
|- align="center"
|align="left"| Piers Courage
|1967-1970
|0
|29
|27
|0
|0
|2
|0
|20
|- align="center"
|align="left"| Chris Craft
|1971
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jim Crawford
|1975
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ray Crawford
|1955-1956, 1959
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alberto Crespo
|1952
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Antonio Creus
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Larry Crockett
|1954
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Crook
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Art Cross
|1952-1955
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Geoff Crossley
|1950
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

C